Bitva u Gibraltaru může být:
 bitva u Gibraltaru (1607) – bitva Osmdesátileté války mezi Španělskem a Nizozemskem, kterou vyhrálo Nizozemsko
 bitva u Gibraltaru (1621) – bitva Osmdesátileté války mezi Španělskem a Nizozemskem, kterou vyhrálo Španělsko